Kudymkar (ruski: Кудымкар) je grad, upravno središte Permjačke (Permjačkog autonomnog okruga) u Permskom kraju, Rusija.

Nalazi se na utoku rijeke Inve u rijeku Kuvu. Obje rijeke su u porječju rijeke Kame.

Broj stanovnika: 26.000 (1972.). 

Kudimkar je osnovan u 16. stoljeću.

Gradovi u Rusiji
Permski kraj